Algernon Percy peut se référer à plusieurs personnes, dont :

Algernon Percy (1602-1668),  comte de Northumberland, homme politique anglais ;
Algernon Percy (1750-1830),  de Beverley, connu en tant que Lord Algernon Percy entre 1766 et 1786 ;
Algernon Percy (1779 – 1833), diplomate britannique. 
Algernon Percy (1792-1865),  duc de Northumberland, propriétaire terrien et philanthrope britannique, homme politique du parti conservateur ;
Algernon Percy (1810-1899),  de Northumberland, propriétaire terrien britannique et homme politique du parti conservateur ;
Algernon Percy (1851-1933) est un homme politique britannique ;

Voir aussi 

Pour les Henry Algernon Percy, voir